Lidia Konstantinovna Semenova ou  Semionova est une joueuse d'échecs soviétique puis ukrainienne née le  à Kiev. Championne d'Ukraine en 1971 et 1997, elle remporta le championnat d'URSS féminin en 1978 et obtint le titre de grand maître international féminin en 1982.

Candidate au championnat du monde 
En 1981, elle finit première du tournoi zonal de Leningrad. L'année suivante, elle prit la deuxième place du tournoi interzonal de Bad Kissingen. En 1983, elle remporta son premier match du tournoi des candidates, puis battit Nana Iosseliani en demi-finale 5,5 à 4,5,  avant de perdre contre Irina Levitina la finale en  (5 à 7).

Grâce à cette performance, elle était qualifiée d'office pour le tournoi des candidates de 1986 à Malmö où elle partagea la  quatrième place avec Pia Cramling (il y avait huit joueuses) avec la moitié des points (7/14).

En 1987, elle finit troisième ex æquo du tournoi interzonal de Tuzla mais perdit le match de départage contre la Polonaise Agnieszka Brustman et fut éliminée du cycle des candidates.

Compétitions par équipe 
Lidia Semenova a représenté l'Union Soviétique lors de l'olympiade d'échecs de 1984, remportant la médaille d'or par équipe et la médaille d'or individuelle à l'échiquier de réserve ainsi que la médaille d'or pour la meilleure performance individuelle de l'olympiade (elle avait marqué 9,5 points sur 10).

Elle a représenté l'Ukraine lors de l'olympiade d'échecs de 1992, remportant la médaille d'argent par équipe.

Notes et références

Bibliographie 

  
 

Naissance en novembre 1951
Joueuse ukrainienne d'échecs
Joueuse soviétique d'échecs